

Села:
 Червона Слобода — Гомельська область, Октябрський район
 Червона Слобода () — Мінська область, Червенський район

Села:
 Червона Слобода — Київська область, Макарівський район
 Червона Слобода — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Червона Слобода — Сумська область, Буринський район
 Червона Слобода — Сумська область, Недригайлівський район
 Червона Слобода — Черкаська область, Черкаський район